Ка́менев — русская фамилия; женская форма — Каменева.

 Известные носители 
 
 Каменев, Альберт Александрович (род. 1931) — советский государственный и политический деятель.
 Каменев, Антон Евгеньевич (род. 1986) — российский лыжник.
 Каменев, Аркадий Леонидович (род. 1948) — мэр Перми (2000—2006).
 Каменев, Валериан Константинович (1822—1874) — русский живописец-пейзажист.
 Каменев, Василий Вадимович (род. 1964) — советский и российский хоккеист, хоккейный функционер.
 
 Каменев, Владислав Дмитриевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Каменев, Гавриил Петрович (1772—1803) — русский поэт, прозаик, переводчик.
 Каменев, Георгий Кириллович (1960—2020) — советский и российский учёный-математик, священник.
 Каменев, Иван Ефимович (1911—?) — деятель советских спецслужб.
 Каменев, Игорь Юрьевич (род. 1955) — художник.
 
 
 Каменев, Пётр Ильич (1903—1960) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Каменев, Филимон Иванович (1909—1982) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Каменев — хутор в Клетнянском районе Брянской области.
 Каменев — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Каменев — до 1937 года название хутора Чапаев в Белокалитвинском районе Ростовской области.